Вилларт () — фамилия. Известные носители:

 Вилларт, Адриан (1490—1562) — фламандский композитор.
 Вилларт, Стив (род. 1960) — бельгийский композитор.